Hurl ou HURL peut faire référence à :

 Hawaii Undersea Research Laboratory
 Hurl Park, Gauteng, une banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Voir aussi 
hurling, un sport d'origine irlandaise.

Homonymie